El término Ferrocarril del Sur puede hacer referencia a:

Ferrocarril del Sur (Chile), una empresa de ferrocarriles de Chile en el siglo XIX
Ferrocarril del Sur de Manchuria, una compañía de ferrocarriles fundada en el Imperio de Japón en 1906.
Ferrocarril del Sur (Perú), una línea de ferrocarriles del Perú que opera desde el siglo XIX
Ferrocarriles del Sur de los Urales, una red ferroviaria de Rusia
Ferrocarril Longitudinal del Sur, una red de ferrocarriles en Chile
Ferrocarriles del Sur, una empresa de ferrocarriles de Chile